Masakra w Kanie (1996), znana również jako Ostrzał w Kanie – miała miejsce 18 kwietnia 1996 r., w miejscowości Kana, w południowym Libanie. Masakra została przeprowadzona przez Izraelskie Siły Zbrojne ostrzeliwując pociskami artyleryjskimi posterunek sił pokojowych ONZ, zabijając 106 osób (w tym 52 dzieci), oraz raniąc ponad 116 cywili i 4 poważnie rannych żołnierzy sił pokojowych ONZ w Libanie pochodzących z Fidżi.  

Ostrzał był odwetem za ataki Hezbollahu na jedną z grup izraelskich sił specjalnych, które działały na północy Izraela i rozpoczął się ok. godziny 14:00 i trwał ok. 20 minut. Atak miał miejsce podczas walki między Izraelskimi Siłami Obronnymi, a Hezbollahem, podczas izraelskiej operacji Grona Gniewu. 

Dla upamiętnienia ofiar, w miejscu tragedii postawiono pomnik z nazwiskami wszystkich zmarłych.

Zobacz też 
 Masakra w Kanie (2006)
 Konflikt izraelsko-arabski

Przypisy 

Kana
1996 w Libanie
Konflikt izraelsko-arabski